Общи́на Ве́лес () — община в Північній Македонії. Адміністративний центр — місто Велес. Розташована в центральній частині Македонії у складі Вардарського регіону з населенням 55 108 осіб, які проживають на площі — 427,45 км².

2004 року 3 села з навколишніми територіями було приєднано до общини Чашка.

Населені пункти

Примітки 

Вардарський регіон